Gutfeld steht für:
 Gutfeld, bis 1877 Dobrzienen, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945:  Dobrzyń (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Gutfeld ist der Familienname folgender Personen:
 August Heinrich Ferdinand Gutfeld (1777–1808), Stadtphysicus zu Altona
 Frederik Carl Gutfeld (1761–1823), dänischer Pfarrer
 Greg Gutfeld (* 1964), US-amerikanischer Journalist, Fernsehmoderator und Satiriker